Il singolare del torneo di tennis Manchester Trophy 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Chris Wilkinson che ha battuto in finale Stefano Pescosolido 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Oscar Burrieza-Lopez (secondo turno)
 Chris Wilkinson (Campione)
 Mark Draper (secondo turno)
 Stefano Pescosolido (finale)

 Todd Larkham (primo turno)
 Alex Rădulescu (quarti di finale)
 Rogier Wassen (primo turno)
 Adriano Ferreira (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 1998